Резван — фамилия. Известные носители:
 Резван, Виталий Гаврилович (1939—2011) — советский спортсмен и тренер по велоспорту.
 Резван, Ефим Анатольевич (род. 1957) — советский и российский арабист и исламовед, историк, главный редактор журнала «Manuscripta Orientalia».
 Резван, Дмитрий Борисович (род. 1969) — российский фотограф, медиа-художник, деятель культуры.